Товада:
 Товада — самое крупное кратерное озеро на острове Хонсю, Япония.
 Товада — город в Японии, расположенный в префектуре Аомори.